Le château du Buisson peut faire référence aux édifices suivants en France :

 Le château du Buisson à Brécy (Aisne)
 Le château du Buisson de May à Saint-Aquilin-de-Pacy (Eure)
 Le château de Buisson-Rond (ou château de Boigne) à Chambéry (Savoie)
 Le château du Buisson à Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret)
 Le château du Buisson, maison de maître à Véranne (Loire)
 Le château du Buisson à Veyrac

Buissson